Heartbrand és el fabricant de gelats més gran del món, una empresa del grup Unilever amb un volum de negocis anual de 5.000 milions de dòlars i present a més de 40 països de tot el món.

Història 
Amb poques excepcions, tots els negocis de gelats d'Unilever es realitzen en el marc de Heartbrand, que es diu així perquè el seu logotip té forma de cor. Tot i que aquest és comú per tot el món, cada país va mantenir la marca local per mantenir el coneixement construït a través dels anys; una notable excepció és Hongria, on la marca anterior Esquimal ha estat substituïda per Algida el 2003. Abans que el logotip del cor fos global, l'opció més comuna consistia en un cercle blau amb la marca el nom sobre un fons de ratlles vermelles i blanques; el segon logotip comú més antic, utilitzat per al Regne Unit i altres països, va ser un mur de color groc amb el text blau.

Heartbrand Holanda es va posar en marxa el 1999 (i es va modificar lleugerament el 2002) com un esforç internacional per augmentar el coneixement de la marca i promoure sinèrgies transfrontereres en la fabricació i comercialització ("centralització"). Actualment opera onze fàbriques de gelats a Europa; les més grans són les de Heppenheim a Alemanya, Caivano a Itàlia, Sant Dizier a França i Gloucester al Regne Unit. El 2005, Glidat Strauss va rebre un permís especial d'exportació a Unilever de la seva marca de gelats als Estats Units a causa de l'estricta certificació dels productes kosher que tenen a Israel. En els termes de l'acord, gelats i Strauss krembo només podran vendre als supermercats kosher i botigues d'importació. Es distribueix a Amèrica del Nord per la Delicia Lactis, filial de Norman Lactis.

Heartbrand fabrica generalment el mateix tipus de gelats amb els mateixos noms (per exemple, Carte D'Or, Cornetto, Magnum, Solero i Viennetta), però amb marques diferents en funció de les empreses que ha anat absorbint: Wall's (a Regne Unit i a Gibraltar), Algida (a Itàlia, República Txeca, etc.). El seu producte insígnia és el Magnum, un gelat amb un pal de fusta recobert amb una capa de xocolata, que va ser introduït el 1989.

La marca de referència a l'Estat Espanyol és Frigo, empresa fundada a Barcelona el 1927 i que el 1973 va passar a formar part del grup Unilever, essent absorbida definitivament el 1999. Entre els seus gelats més venuts, destaquen productes creats per Joan Viñallonga i el seu equip, com Twister, Calippo, Frigopié o Drácula.

Marques internacionals

Referències 

Empreses d'alimentació de Catalunya
Gelats i sorbets
Marques comercials